Ferdinand Schöningh ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Schöningh (Verleger, 1815) (1815–1883), deutscher Verlagsgründer
 Ferdinand Schöningh (Verleger, 1856) (1856–1925), deutscher Verleger 
 Ferdinand Schöningh (Verleger, 1885) (1885–1914), deutscher Verleger 
 Ferdinand Schöningh (Verleger, 1923) (1923–2000), deutscher Verleger
 Ferdinand Schöningh (Verleger, 1953) (1953–2004), deutscher Verleger 

Siehe auch:
 Verlag Ferdinand Schöningh, deutscher Buchverlag